SHAC steht für:

 Stop Huntingdon Animal Cruelty, eine international agierende Tierrechtsbewegung
 Schleswig-Holsteinischer Automobil-Club, ein regional agierender Automobilclub

SH-AC steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Insel von St. Helena

SHAC